Кампонгспы:

 Кампонгспы — город в Камбодже.
 Кампонгспы — провинция в Камбодже.